Коко может означать:
  — роман Питера Страуба, обладатель Всемирной премии фэнтези за лучший роман.

Персоналии 
Имя
 Император Коко (830—887) — 58-й император Японии (884—887), синтоистское божество.
 Вандевеге, Коко (род. 1991) — американская теннисистка.
 Роша, Коко (род. 1988) — канадская супермодель.
 Стамбук, Коко (также известный как просто Коко, род. 1977) — чилийский автор-исполнитель, музыкальный продюсер.
 Цуруми, Коко (род. 1992) — японская гимнастка.
 Шанель, Коко (1883—1971) — французский модельер.
 Коко Тейлор (1928—2009) — американская певица, названная за уникальный голос «королевой блюза».
Фамилия
 Коко, Джеймс (1930—1987) — американский актёр.
 Коко, Маркус (род. 1996) — французский футболист.
 Коко, Франческо (род. 1977) — итальянский футболист.

Животные 
 Коко (1971—2018) — самка гориллы, участвовавшая в исследовательской программе учёных Стэнфордского университета.
 Коко (2005—2012) — австралийский пёс-киноактёр.

Топонимы 
 Коко — река в Центральной Америке.
 Коко — город в штате Флорида (США).
 Коко — село Чхороцкуского муниципалитета Грузии.
  — вулканический конус и кратер на острове Оаху (Гавайи).
  — город в Нигерии.

См. также 
 Коко-Бич — город в штате Флорида.
 Кайо-Коко — остров у северного побережья Кубы.
 Коко-Соло — бывшая база подводных лодок США в зоне Панамского канала.
 Магнолия коко — кустарник семейства Магнолиевые.
 Кинтанилья-дель-Коко — муниципалитет в Испании.
 «Кококо» — трагикомедия Авдотьи Смирновой (2012).
 «Тайна Коко» () — полнометражный мультфильм студии Pixar (2017).